Мировая серия 1996 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1996 года. Победителем стала команда «Нью-Йорк Янкиз», обыгравшая «Атланта Брэйвз» со счётом 4-2.

Матчи 
1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 20 октября 1996 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #2 
 Дата: 21 октября 1996 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #3 
 Дата: 22 октября 1996 года
 Стадион: Atlanta-Fulton County Stadium

Игра #4 
 Дата: 23 октября 1996 года
 Стадион: Atlanta-Fulton County Stadium

Игра #5 
 Дата: 24 октября 1996 года
 Стадион: Atlanta-Fulton County Stadium

Игра #6 
 Дата: 26 октября 1996 года
 Стадион: Yankee Stadium

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1996
 Финальная серия Национальной лиги 1996

Ссылки 
 Мировая серия 1996 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1996 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1996
1996 год в Джорджии
1996 год в Нью-Йорке
Спорт в США в 1996 году
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Атланте